Lawrence Gordon – giocatore statunitense di football canadese
Lawrence Gordon – medico statunitense
Lawrence Gordon – produttore cinematografico statunitense
Lawrence Gordon – personaggio immaginario della saga cinematografica Saw